Па́мятник Никола́ю Алексе́евичу Остро́вскому — памятник выдающемуся советскому писателю Н. А. Островскому, рассвет творческой деятельности которого был связан с Сочи.

Расположение 
Находится в сквере на Курортном проспекте в Центральном районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.

История создания 
До 1870-х на месте расположения памятника располагалось кладбище Сочинской крепости. Памятник сооружён к 75-летию писателя в 1979 по проекту ленинградских скульпторов В. Э. Горевого, С. А. Кубасова и архитектора В. Б. Бухаева. Высота памятника - 10 м.

См.также 

 Барельеф Николая Островского (Сочи)
 Улица Островского (Сочи)

Примечания 

Островскому Николаю
Здания и сооружения, построенные в 1979 году в России
Сочи
1970-е годы в Краснодарском крае